Pulse může být:

 Pulse (film) – film z roku 2017
 Pulse (album, Greg Phillinganes) – album hudebníka Grega Phillinganese z roku 1984
 Pulse (album, Pink Floyd) – album skupiny Pink Floyd z roku 1995
 Pulse (video, Pink Floyd) – videozáznam skupiny Pink Floyd z roku 1995
 Pulse (album, Front 242) – album skupiny Front 242 z roku 2003
 Pulse (album, The Back Horn) – album skupiny The Back Horn z roku 2008
 Pulse (album, Toni Braxton) – album zpěvačky Toni Braxton z roku 2010
 Pulse (album, Thomas Giles) – album hudebníka Thomase Gilese z roku 2011
Pulse (kryptoměna)